Про́кошев —  русская фамилия.

Известные носители 
 Прокошев, Василий Николаевич (1903—1977) — советский биолог, агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Пермского сельскохозяйственного института, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Прокошев, Павел Александрович (1868 — не ранее 1922) — писатель, богослов, профессор Томского университета по кафедре церковного права.
 Прокошев, Николай Иванович (1904—1938) — русский художник.